Terreur sur la ligne (When a Stranger Calls), est un film américain réalisé par Fred Walton en 1979.
 Terreur sur la ligne (When a Stranger Calls), est un film américain, remake du précédent, réalisé par Simon West en 2006.